Bunker Hill (tijdschrift), Nederlands literair tijdschrift
Bunker Hill (film), Amerikaanse film uit 2008

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Bunker Hill (Illinois)
Bunker Hill (Indiana)
Bunker Hill (Kansas)
Bunker Hill (Oregon)
Bunker Hill (West-Virginia)
Bunker Hill (Los Angeles)

In samenstelling:
Slag om Bunker Hill, veldslag in 1775 tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog